Gouvernement Mohammed Karim Lamrani peut faire référence à plusieurs gouvernements marocains dirigés par Mohammed Karim Lamrani entre 1971 et 1994 : 
 Gouvernement Lamrani I,  du Maroc du  au .
 Gouvernement Lamrani II,  du Maroc du  au .
 Gouvernement Lamrani III,  du Maroc du  au .
 Gouvernement Lamrani IV,  du Maroc du  au .
 Gouvernement Lamrani V,  du Maroc du  au .
 Gouvernement Lamrani VI,  du Maroc du  au .

Homonymie
Gouvernement du Maroc
Homonymie de gouvernement